Жу́кова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Жукова, Александра Диевна (в девичестве Зуйкова; 1900—1967) — жена маршала Г. К. Жукова.
 Жукова, Алёна (настоящее имя Ольга Григорьевна Жукова; род. 1957) — русская писательница и сценарист, кинокритик.
 
 Жукова, Анна Сергеевна (урождённая Бутурлина; ?—1799) — русская писательница и поэтесса.
 
 Жукова, Галина Александровна (1926—1973) — жена маршала Г. К. Жукова.
 Жукова, Дарья Александровна (род. 1981) — российский предприниматель, дизайнер и модельер, коллекционер.
 Жукова, Елена Павловна (1906—1991) — русский советский живописец и график, член Ленинградского Союза художников.
 Жукова, Зоя Александровна (род. 1936) — Герой Социалистического Труда.
 Жукова, Инна Ивановна (род. 1986) — белорусская спортсменка.
 Жукова, Ксения Владимировна (род. 1985) — российский прозаик, драматург, журналист.
 Жукова, Маргарита Георгиевна (1929—2010) — внебрачная дочь маршала Г. К. Жукова.
 
 Жукова, Надежда Сергеевна (1924—2014) — советский логопед и педагог.
 
 Жукова, Нелля Николаевна (1938—2006) — депутат Государственной Думы ФС РФ II созыва.
 Жукова, Римма Михайловна (1925—1999) — советская спортсменка-конькобежец.
 Жукова, Светлана Александровна (род. 1996) — украинская пловчиха в ластах.
 Жукова, Софья Ивановна (1939—2020) — российская серийная убийца.
 Жукова, Татьяна Яковлевна (1914—2006) — Герой Социалистического Труда.

Составные фамилии 
 Жукова-Киртбая, Татьяна Ивановна (1939—2021) — советская и российская актриса.

Топоним 
 Жукова — деревня в Мезенском районе Архангельской области.
 Жукова — посёлок городского типа в составе города Краснодара.
 Жукова — деревня в Орловском районе Орловской области. См. также